Александр Владиленович Гольдин () — советский, ныне американский шахматист, гроссмейстер (1989).

Чемпион СССР среди юношей (1981). Победитель Всесоюзного турнира молодых мастеров (1988)
и 1-го чемпионата СССР среди клубов (1988) в составе команды Новосибирского шахматного клуба. Участник турниров 1-й лиги чемпионата СССР (1986 и 1988). Лучшие результаты в международных турнирах: Наленчув (1987) — 1-е; Поляница-Здруй (1988) — 1-2-е места. Ныне проживает в США. Хобби — йога.

Изменения рейтинга

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты СССР
Шахматисты России
Шахматисты Израиля
Шахматисты США